Este nombre corresponde a dos especies de anfibios:

 Eleutherodactylus parvus Girard, 1853 ahora es Ischnocnema parva (Girard, 1853)
 Eleutherodactylus parvus Barbour & Shreve, 1937 ncop Girard, 1853 ahora es Eleutherodactylus cubanus Barbour, 1942